Эммет () — многозначный англоязычный термин, может быть фамилией и топонимом.

Фамилия 
 Эммет, Джулия (1829—1908) — американская художница.
 Эммет, Лесли (1877—?) — американская художница и педагог.
 Эммет, Лидия (1866—1952) — американская художница, дочь Джулии Эммет.
 Эммет, Пол Хью (1900—1985) — американский химик.
 Эммет, Роберт (1778—1803) — ирландский националист и республиканец, оратор и лидер восстания.
 Эммет, Розина (1854—1948) — американская художница, дочь Джулии Эммет.
 Эммет, Томас (1828—1919) — американский врач-гинеколог, автор множества научных трудов по медицине.

Топоним 
 
 Эммет — тауншип в округе Ренвилл, Миннесота, США.

См. также 
 Эмметт
 Эмметтен